Guilhem peut faire référence à :

Prénom 
Forme occitane du prénom Guillaume. Sa déclinaison féminine est Guilhemine.

Patronyme 

 Claude Guilhem (né en 1946), journaliste et présentateur français de radio et de télévision ;
 Évelyne Guilhem (née en 1955), femme politique française ;
 Jacques Guilhem (1874-1951), homme politique et responsable agricole français ;
 Jacques Guilhem (1897-1975), prélat français ;
 Jean-Pierre Guilhem (1765-1830), homme politique français ;
 Louis-Paul-Achille Guilhem, (1808-1880), homme politique français ;
 Victor Guilhem (1815-1870), général français ;
 Yann Guilhem (né en 1969), pongiste handisport français.

Seigneurs de Montpellier 
 Guilhem Ier de Montpellier
 Guilhem II de Montpellier
 Guilhem III de Montpellier
 Bernard Guilhem IV de Montpellier
 Guilhem V de Montpellier
 Guilhem VI de Montpellier
 Guilhem VII de Montpellier
 Guilhem VIII de Montpellier
 Guilhem IX de Montpellier

Seigneurs d'Aumelas 
 Guilhem d'Omelas

Toponyme

 Arnaud-Guilhem, commune française du département de la Haute-Garonne.
 Saint-Guilhem-le-Désert, commune française du département de l'Hérault, sur le territoire de laquelle se trouve l'Abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert.
 Le château des Guilhem est un château-fort situé sur la commune de Clermont-l'Hérault, dans le département de l'Hérault.
 Le passage Guilhem est une voie du  arrondissement de Paris.

Voir aussi